Brussel bezeichnet:

 Gust van Brussel (1924–2015), flämischer Schriftsteller
 James A. Brussel (1905–1982), US-amerikanischer Psychiater

Siehe auch

 Brüssel (Begriffsklärung)